Molekulska formula -{C27H29N3O6}- se može odnositi na:

 Barnidipin
 Mepirodipin